Kirke har flere betydninger:

Kristendom mv.:
 Kirken – den hellige kristne kirke – den samlede kristne menighed
 Kirke (bygning) – en bygning til brug for kristne møder og ritualer – den forsamling, der mødes i en kirke, kaldes en menighed
 Kirke (trosretning) – en række bestemte trosretninger inden for kristendommen

Andet:
 Kirke (græsk mytologi) (også skrevet Circe) – en troldkvinde fra græske mytologi, datter af solguden Helios og okeaniden Perse.
 Kirkja – en by på Færøerne, der på dansk kaldes "Kirke"